Aino kan betrekking hebben op:

Aino (taal), de taal van het Aino-volk dat op het Japanse eiland Hokkaido leeft;
Aino (volk), de oorspronkelijke bevolkingsgroep van Japan
Aino (toneelstuk), toneelstuk van de Noorse Alvilde Prydz